Ličko Cerje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lovinac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 88 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Lovinac